Associació L'Avenç, Centre Cultural, entitat cultural d'Esplugues de Llobregat
 L'Avenç, revista actual de temàtica temàtica cultural i històrica fundada en 1977.
 Tipografia de L'Avenç, editorial catalana en actiu des de 1891 fins a 1915.
 L'Avenç, revista publicada per l'editorial del mateix nom activa entre 1881 i 1893.
 L'Avenç de Cornellà, entitat de Cornellà de Llobregat per a la protecció del patrimoni històric.